Стивен Емил Черундоло (; 19. фебруар 1979) бивши је амерички фудбалер који је играо на позицији десног бека. Тренутно ради као тренер Лос Анђелеса.

Читаву своју играчку каријеру провео је у Хановеру 96 чији је био и капитен. За репрезентацију САД одиграо је 87 утакмица и постигао два гола. Наступао је на Светским првенствима 2002, 2006. и 2010. године.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Успеси 
Хановер 96
 Друга Бундеслига Немачке: 2001/02.
Немачка
 КОНКАКАФ златни куп: 2005.

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Амерички фудбалери
Амерички фудбалски репрезентативци
Десни бекови у фудбалу
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Хановера 96
Фудбалери Бундеслиге
Фудбалери Друге Бундеслиге
Фудбалери на Светском првенству 2002.
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.